Ко́берн, Ко́уберн () — фамилия шотландского происхождения, произносится как .

Носители фамилии 
 Коберн, Брэйдон (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Коберн, Генри (1921—2004) — английский футболист.
 
 Коберн, Джин (1866—1967) — американская скульптор.
 Коберн, Джордж (1772—1853) — английский адмирал.
 Коберн, Клод (1904—1981) — британский журналист и писатель, известный своими прокоммунистическими симпатиями.
 Коберн, Том (1948—2020) — американский политик, сенатор.
 Коберн, Чарльз (1877—1961) — американский актёр.
 Коберн, Элвин Лэнгдон (1882—1966) — американский и английский мастер художественной фотографии.
 Коберн, Эмма (род. 1990) — американская легкоатлетка, специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями.

 Коберн, Оливия — имя при рождении американской актрисы Оливии Уайлд.

Топоним 
 Коберн-Таун — столица островов Теркс и Кайкос
 Коберн-Гондорф — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Примечания